Osoby o tym nazwisku:
 Harry Sundberg – piłkarz szwedzki
 Jim Sundberg – amerykański baseballista,
 Johan Sundberg – szwedzki strzelec sportowy
 Patrick Sundberg – szwedzki narciarz
 Peter Sundberg – szwedzki kierowca wyścigowy
 Yann Sundberg – francuski aktor, scenarzysta i wokalista